

Patronyme 

 Adil Chihi (né en 1988), footballeur international marocain ;
 Bebia Chihi (née en 1952), femme politique tunisienne ;
 Jamila Chihi, actrice tunisienne ;
 Mohamed Ali Chihi (né en 1961), diplomate tunisien ;
 Sirajeddine Chihi (né en 1970), footballeur tunisien ;
 Zohra Chihi (née en 1994), haltérophile tunisienne.

Voir aussi 
 Plegadis chihi, l'ibis à face blanche, une espèce d'oiseau aquatique, qualifié d'échassier.